Tough Love může být:

 Tough Love (album, Gala) – album zpěvačky Gala
 Tough Love (album, Jessie Ware) – album zpěvačky Jessie Ware
 Tough Love (album, Pulled Apart by Horses) – album skupiny Pulled Apart by Horses
 Tough Love (singl) – singl od Aviciiho, Agnese, Vargase & Lagoly